Димитър Грънчаров може да се отнася за:
 Димитър Нинов Грънчаров (1883-1925) – български политик от БЗНС
 Димитър Грънчаров (художник) (1900- 1925) – български художник
 Димитър Г. Грънчаров (политик) – народен представител в XXII ОНС от БЗНС (1927-1931)
 Димитър Грънчаров (кмет) – кмет на Дупница (1923)
 Димитър Грънчаров – футболист в Пловдив